MDS steht für:
 Marathon des Sables, ein Etappen-Ultramarathon in der marokkanischen Sahara
 Maximum Distance Separable, MDS-Code, eine Klasse von Codes in der Kodierungstheorie
 M. DuMont Schauberg, deutsches Verlagshaus mit Sitz in Köln
 Media Descriptor Image, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/M
 Medical Data Sciences, MDS, heute Nordion, kanadisches Unternehmen der Pharmazie und Medizintechnik
 Međimurski demokratski savez (kroat.), Demokratisches Bündnis Međimurje, eine regionale politische Partei in Kroatien
 Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, medizinische Beratungsorganisation
 Middle Caicos, Flughafen der Turks- und Caicosinseln (IATA-Code)
 Minimum Data Set, Modul des Resident Assessment Instruments in der medizinischen Statistik
 Minimum Discernible (Detectable) Signal, siehe Empfängerempfindlichkeit
 Mobile Data Service, Komponente der Blackberry-Anwendungsentwicklungsarchitektur
 Mohawk Data Siences Corporation, US-amerikanischer Computerhersteller (1964 gegründet, 1988 umbenannt in Qantel Corporation) 
 Movimiento Demócrata Social Demokratisch-Soziale Bewegung, Bolivien
 Multidimensionale Skalierung, ein multivariates Verfahren der Statistik
 Myelodysplastisches Syndrom, eine Erkrankung des Knochenmarks
 Bahnhof Deisenhofen nach DS 100
 Verteidigungsministerium Osttimors

mds steht für:
 Maria (Manubaransprache) (ISO-639-3-Code), eine der Manubaransprachen innerhalb der Trans-Neuguinea-Sprachen, Südost-Papua-Neuguinea
 Metadata Server, Prozess unter Mac OS X, siehe Spotlight (Software)

Abkürzung